Catfish Rising — вісімнадцятий студійний альбом англійської групи Jethro Tull, який був випущений 10 вересня 1991 року.

Композиції 
 This Is Not Love — 3:56
 Occasional Demons — 3:48
 Rocks on the Road — 5:30
 Thinking Round Corners — 3:31
 Still Loving You Tonight — 4:30
 Doctor to My Disease — 4:34
 Like a Tall Thin Girl — 3:36
 Sparrow on the Schoolyard Wall — 5:21
 Roll Yer Own — 4:25
 Gold-Tipped Boots, Black Jacket and Tie — 3:38

Учасники запису 
 Мартін Барр — гітара
 Ян Андерсон — гітара, вокал
 Дейв Пегг — бас-гітара
 Доун Перрі — барабани

Джерела 
 Catfish Rising  allmusic
 Catfish Rising  last.fm

Альбоми Jethro Tull
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми прогресивного року
Вересень 1991